Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Antonio Abate a Bricherasio
Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Antonio Abate a Vespolate